Степной — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Хопёрского сельского поселения.

География 
Хутор находится в северо-западной части Волгоградской области, в степной зоне, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, на берегах прудов Верхний и Нижний, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Новониколаевский, административного центра района. Абсолютная высота — 141 метр над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Согласно постановлению Волгоградской областной Думы от 24 ноября 1994 года № 14/130 посёлок отделения № 4 совхоза «Хопёрский» Хоперского сельсовета был переименован в хутор Степной.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,8 %, женщины — соответственно 51,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 50 % из 115 чел., казахи — 40 %.

Улицы 
Уличная сеть хутора состоит из двух улиц (ул. Северная и ул. Центральная).

Примечания 

Населённые пункты Новониколаевского района (Волгоградская область)